Anne Zenoni (née en 1971), footballeuse française
Cristian Zenoni (né en 1977), footballeur italien
Damiano Zenoni (né en 1977), footballeur italien
Fabio Zenoni (?-), acteur français
Marta Zenoni (née en 1999), athlète italienne
Patronyme italien